Пандора може да се односи на:

 Пандора, у грчкој митологији
 Пандора (интернет радио)
 Пандора (месец), Сатурнов унутрашњи месец
 Пандора (Охајо), насеље у САД
 Pandora Filmproduktion, немачка продукцијска кућа